Paraoncidium fungiforme är en snäckart som först beskrevs av Stantschinsky 1907.  Paraoncidium fungiforme ingår i släktet Paraoncidium och familjen Onchidiidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
fungiforme